Позуело има више значења:

 Позуело (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Позуело (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику